Змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 29 і 30 липня 2017.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 29 липня о 09:30.

Півфінали
Півфінали розпочались 29 липня о 18:28.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

50 метрів вільним стилем (жінки)